Населението на Хаити към юли 2018 г. е 11 123 178 души.

Статистика 
(2009)

Средна възраст: 20,2 години (19,8 за мъжете, 20,7 за жените)

Възрастова структура:
 0 – 14 години: 38,1% (мъжe 1 735 917 / жени 1 704 383)
 15 – 64 години: 58,5% (мъже 2 621 059 / жени 2 665 447)
 над 65 години: 3,4% (мъже 120 040 / жени 188 690)

Средна продължителност на живота:
 мъже: 59,13 години
 жени: 62,48
 общо: 60,78

Прираст: 1,838 % (2009)

Раждаемост: 29,1 ‰

Смъртност: 8,65 ‰

Миграция: -2,07 ‰

(2003)
 0 – 14 години: 42,1 % (мъже 1 846 175 / жени 1 817 082)
 15 – 64 години: 54,4 % (мъже 2 313 542 / жени 2 426 326)
 над 65 години: 3,5 % (мъже 134 580 / жени 168 792)
(2011)
 0 – 14 години: 35,4 % (мъже 1 849 955 / жени 1 783 188)
 15 – 64 години: 60,2 % (мъже 3 023 346 / жени 3 142 640)
 над 65 години: 4,4 % (мъже 202 216 / жени 246 961)

Расов състав 
 95 % – черни
 5 % – мулати и бели

Коефициент на плодовитост 
 2009 г.: 3,81
 2010 г.: 3,17

Религия 
Около 96 % от населението на Хаити са християни, включително 80 % католици и 16% протестанти. Около половината от населението практикува религията вуду.

Език 
Официалните езици в Хаити са креолски и френски.

Численост 
 Численост по департаменти

 Численост по години

Източници